Az Oj, svijetla majska zoro („Ó, fényes májusi hajnal”) Montenegró nemzeti himnusza. Himnusszá válása előtt népszerű műdal volt, számos variációban. A himnuszt sok kritika érte azért, mert szövegét a második világháború idején a tengelyhatalmak által létrehozott fasiszta montenegrói bábállam elnöke, Sekula Drljević írta.

Előtte Montenegrónak két himnusza is volt: a hivatalos Ubavoj nam Crnoj Gori (Gyönyörű Montenegrónkhoz) és a népszerű Onamo, 'namo (Ott, odaát).

Dalszöveg

A valóban énekelt verzió 
Noha a feni a hivatalos dalszöveg, a valóságban annak több verssora is ismétlődik éneklés közben, hogy igazodjon a dallamhoz. A vers énekelt verziója az alábbi:

Története

Eredeti szöveg 
Noha a dalnak ismert a szerzője, annak alapja egy korábbi dal, melynek legkorábbi feljegyzése 1863-ból való:

II. világháború 
Sekula Drljević 1944-ben publikálta a maga módosította dalt, melyet Montenegró nemzeti himnuszának deklarált: Az „Örök Montenegrónk” (montenegrói horvát dialektusban: Vječna Naša Crna Goro) néven – a jövőbeli horvát verzióban: „Bit će gorda, bit će slavna” van „Biće gorda, biće slavna” helyett. A dalt kritizálták azért is, mert dicsőítette az etnikai tisztogatásokat, illetve népirtásra szólította fel a lakosságot.

Népszerű dal 
A dal himnusszá válása után is népszerű maradt a Szerb ortodox egyház köreiben „Ó, fényes májusi hajnal” (Szerbül: Ој, свијетла мајска зоро)

Szerbia-Montenegró himnusza 
Szerbia és Montenegró megalakulása alkalmából (2003) 2004-ben a Szerb nemzeti himnusz, a Bože pravde („Ó, Isteni igazság”) és az Oj, svijetla majska zoro ötvözetéből hozták létre a közös állam közös himnuszát:

További információk 
 A montenegrói nemzeti himnusz hivatalos, megzenésített verziója (MP3)
 „Dalszöveg” (GIF)
 Zakon o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore (doc (Szerbül)
 Ој јунаштва свијетла зоро

Montenegro